Horvátország
Lukovec, falu Apajkeresztúr községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Szlovénia
Lukovec falu Komen községben, Obalno-kraška régióban
Lukovec falu Litija községben, Közép-Szlovénia régióban
Lukovec falu Sevnica községben, Alsó-Szávamente régióban